Марио Андрети (; Мотовун, 28. фебруар 1940) је италоамерички аутомобилиста, шампион света у тркама формуле 1 1978. и један од најуспешнијих америчких аутомобилиста свих времена. Уз њега је само још Ден Герни успео да освоји сва четири најзначајнија шампионата: формула 1, НАСКАР, Индикар и ВСЦ. Његово име је у САД постало синоним за брзину.

Биографија 
Марио Андрети и његов брат близанац Алдо су рођени 28. фебруара 1940. у Мотовуну, у Истри.
Заједно са породицом је, током истарског егзодуса 1948. године, прешао у Италију, да би 1955. цела породица емигрирала у САД.
Настанили су се у Назарету у Пенсилванији.
Марио је 1964. добио америчко држављанство.

Са тркама је почео 1959. и возио је у многим тркама популарним на америчком континенту.
Између осталих возио је на 500 миља Индијанаполиса.

Формула 1 
Прва трка Марија Андретија у формули 1 била је Велика награда Италије 1968.
Ипак до прве победе је чекао три године, а победу је остварио на ВН Јужне Африке 1971.

Најуспешнија година у формула 1 каријери Марија Андретија је била 1978. година, када је остварио 6 гран при победа у 12 трка које је завршио и освојио титулу светског шампиона за сезону 1978.

У формули 1 је остао још 4 сезоне (до 1982), али није забележио ниједну победу.
Године 1983. вратио у се Индикар такмичење.

Преглед Ф1 каријере 
Марио Андрети је у формули 1 учествовао 14 сезона, од 1968. до 1982. са изузетком 1973.

Светска серија Инди Кар

Види још 
 Историја Формуле 1
 Списак светских шампиона Ф1

Референце

Литература 

 Mario Andretti: A Driving Passion, Gordon Kirby. D. Bull Pub., 2001, .
 Mario Andretti Photo Album, Peter Nygaard. Iconografix, 1999, .
 Mario Andretti (Race Car Legends), G. S. Prentzas. Chelsea House Publishers, 1996, .
 Sports Hero, Mario Andretti, Marshall Burchard. Putnam, 1977. .
 Mario Andretti: The Man Who Can Win Any Kind of Race, Lyle K. Engel. Arco Publishing, 1970. .
 Mario Andretti: World Driving Champion, Lyle K. Engel. Arco Publishing, 1979. .
 Mario Andretti, Mike O'Leary. MotorBooks, 2002. .
 Andretti, Bill Libby. Grossett & Dunlap, 1970, .

Спољашње везе 

 
 званичан сајт Марија Андретија
 веб сајт породице Андрети
 
 Andretti Winery
 Mario Andretti at Le Mans
 Mario Andretti at the Automotive Hall of Fame

Рођени 1940.
Пазинци
Амерички возачи Формуле 1